Дудар Арсанакович Добриев — участник Первой мировой войны в составе Ингушского конного полка «Дикой дивизии».

Биография 
В составе Ингушского конного полка вместе Дударом Добриевым служили его отец — прапорщик Арсанак Добриев (участник русско-японской войны), брат — прапорщик Дудар Добриев, и родственник — прапорщик Камбулат Добриев.

За героизм, проявленный во время Брусиловского прорыва Дудар Добриев был награждён орденом Святой Анны 3 степени с мечами и бантом.

17 марта 1917 года «за отличия в делах против неприятеля» Добриев был отмечен орденом Святого Станислава 2 степени с мечами.

4 июля 1917 года Добриев решительными действиями остановил отступление бежавшей под ударами неприятеля русской пехоты и влил её в цепь спешенных всадников. За этот подвиг в августе 1917 года постановлением Георгиевской думы Ингушского конного полка он был удостоен Георгиевского креста IV степени.

Литература 
 

Кавалеристы Первой мировой войны (Россия)
Ингушский конный полк